

Adjectif 
 Seconde désigne le deuxième rang dans un ensemble à deux entités ou plus, de genre féminin. Par exemple à propos de deux duellistes, on désignera la première puis la seconde.

Nom commun

Sciences et techniques 
 Seconde, une unité de mesure du temps.
 Seconde d'arc, une mesure d'angle plan.
 Seconde d'ascension droite, une unité de mesure d'angle plan utilisée en astronomie.

Sport et société 
 Seconde, en escrime, est l'une des huit positions.
 Seconde (ou classe de seconde), nom usuel donné à la cinquième classe d'études secondaires — classe de lycée — dans le système scolaire français.

Arts et culture 
 Seconde, en musique et en solfège, intervalle entre deux hauteurs conjointes.

Nom propre 
 Seconde (ou Secunde, ou Secunda), prénom féminin latin désuet.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références